Кампильос-Паравьентос () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Серрания-де-Куэнка. Занимает площадь 51 км². Население — 104 человека (2020 год).

Население

Примечания 

Муниципалитеты Куэнки